Натуральне число 2013
 2013 рік до нашої ери
 2013 рік нашої ери